EuroEyes Cyclassics 2018 var den 23. udgave af cykelløbet EuroEyes Cyclassics og blev arrangeret 19. august 2018. Det tyske cykelløb, med start og mål i Hamborg, var det 31. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2018. Løbet blev vundet af italienske Elia Viviani fra  for andet år i træk.

Hold og ryttere

Danske ryttere
 Kasper Asgreen kørte for 
 Michael Mørkøv kørte for 
 Lars Bak kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger 
 
 

2018
UCI World Tour 2018